James Wilson - Signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos
 James Wilson (cineasta) - Sineasta britânico
 James Wilson (compositor) - Compositor irlandês
 James Wilson (futebolista) - Futebolista inglês
 James Wilson (House) - Personagem da série televisiva "House, M.D."

Desambiguações de antropônimos